Ota se poate referi la:

 Municipiul Ōta, o localitate în Japonia, în prefectura Gunma
 Sectorul special Ōta (Ōta-ku), o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō